Tweerivier(en) bzw. Twee Rivier(en) steht für folgende Orte:

 Tweerivier (Namibia)
 Twee Rivieren (Nordkap, Südafrika)
 Twee Rivieren (Westkap, Südafrika)
 Two Rivers (Botswana)